«Live to Tell» — песня американской певицы Мадонны с её третьего студийного альбома True Blue (1986). Первоначально песня была написана Патриком Леонародом для фильма «Клин клином», когда же песню предложили Мадонне, то она, переписав текст песни, предложила её тогдашнему мужу Шону Пенну для использования в фильме «В упор». Была выпущена 26 марта 1986 года как лид-сингл. Песня также появилась на сборниках «The Immaculate Collection» (1990), «Something to Remember» (1995) и «Celebration» (2009).

Песня была тепло встречена музыкальными критиками, которые часто называют её одной из лучших баллад в карьере Мадонны. Сингл также стал коммерчески успешен, став третьим №1 в чарте Billboard Hot 100, а также первым в чарте Hot Adult Contemporary Tracks. Однако выступление Мадонны с песней во время Confessions Tour 2006 было вызвало противоречивую реакцию, так как певица предстала в образе Христа, надев терновый венец и была якобы распята на гигантском зеркальном кресте. Выступление в Риме с данным номером было расценено духовенством как акт враждебного настроя по отношению к Римско-Католической Церкви.

Чарты и сертификации

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Участники записи 

 Мадонна - слова , продюсер , вокал
 Брюс Гайч - гитары
 Патрик Леонард - программирование ударных , клавишные , текст песни, продюсер
 Джонатан Моффет - барабаны
 Майкл Вердик - сведение , звукорежиссёр

Примечания

Ссылки 
 

Песни 1986 года
Синглы 1986 года
Песни Мадонны
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot 100
Синглы, возглавлявшие хит-парад Top Singles журнала RPM
Песни, написанные Мадонной
Песни, спродюсированные Мадонной
Песни, спродюсированные Патриком Леонардом
Синглы, возглавлявшие хит-парад Adult Contemporary журнала RPM